Le tournoi de Nouvelle-Zélande de rugby à sept 2016 (en anglais New Zealand rugby sevens 2016) est la troisième étape de la saison 2015-2016 du World Rugby Sevens Series. Elle se déroule sur deux jours les 30 et  au Westpac Stadium de Wellington, en Nouvelle-Zélande. L'équipe de Nouvelle-Zélande gagne une nouvelle fois le tournoi en battant l'équipe d'Afrique du Sud en finale sur le score de 24 à 21.

Équipes participantes 
Seize équipes participent au tournoi (quinze équipes permanentes plus une invitée) :

Phase de poules

Poule A 

|}

Poule B 

|}

Poule C 

|}

Poule D 

|}

Phase finale 
Résultats de la phase finale.

Tournois principaux

Cup

Bowl

Matchs de classement

Plate

Shield

Bilan 

 Statistiques sportives
 Meilleur marqueur du tournoi :  Seabelo Senatla avec 7 essais
 Affluences

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 World Rugby
 New Zealand rugby sevens

Lien externe 
 

2016
Rugby à sept en 2016
Sport en Nouvelle-Zélande en 2016
Sport en janvier 2016